Существует несколько одноимённых экранизаций романа Юджина Бёрдика и Харви Уилера «Система безопасности»:
 Система безопасности (фильм, 1964) () — американский чёрно-белый приключенческий триллер режиссёра Сидни Люмета. Номинации на премии Laurel Awards и BAFTA.
 Система безопасности (фильм, 2000) () — американский телевизионный триллер режиссёра Стивена Фрирза. Премия «Сатурн» и две премии Эмми, номинация на премию «Золотой глобус».